Nanukaichi (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Gunma: Nanukaichi (Gunma) (heute: Tomioka (Gunma))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Nanukaichi (Han)